Череми () — село в Грузии. Находится в Гурджаанском муниципалитете края Кахетия. Высота над уровнем моря составляет 1000 метров. Население — 28 человек (2014).

См. также 
 Череми (исторический памятник)
 Гурджаанский муниципалитет

Примечания 

Населённые пункты Гурджаанского муниципалитета